Solowki (russisch ) steht für:

 Solowki, Kurzform für das Sonderlager Solowezki
 Solowki (Flughafen), Flughafen auf den Solowezki-Inseln, Russland

 Solowki (Film), Dokumentarfilm über die Solowezki-Speziallager (1928)
 Solowki (Gorki), Essay von Maxim Gorki über das Solowezki-Lager

Siehe auch:
 Solowezki (Begriffsklärung)